Langhaugane (Vestland), een plaats in fylke Vestland in Noorwegen
 Langhaugane (Møre og Romsdal), een plaats in fylke Møre og Romsdal in Noorwegen